Papa Adeodato I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Adeodato II – Papa della Chiesa cattolica